Суперкубок Росії з футболу 2014 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 липня 2014 року між чемпіоном Росії ЦСКА та володарем кубка Росії Ростовом.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2014
2014 у Росії